La  est un stéréotype de jeune femme californienne des années 1980.
  est une chanson de Frank Zappa sortie en 1982.
  est un film de Martha Coolidge sorti en 1983.
  est un film de Rachel Goldenberg sorti en 2020.